Thucydides (historicus), legeroverste en geschiedschrijver;
 Thucydides (politicus), politicus en rivaal van Perikles.